Die österreichische Fußballmeisterschaft wird 2021/22 zum 110. Mal ausgetragen. Die höchste Spielklasse ist die österreichische Bundesliga, die in dieser Saison zum 48. Mal durchgeführt und zum vierten Mal seit der Saison 1992/93 von zwölf Mannschaften bestritten wird. Diese ermitteln in zunächst zwei Durchgängen die Teilnehmer in der Meister- und der Qualifikationsgruppe; in der Meistergruppe werden daraufhin der österreichische Fußballmeister bestimmt sowie die ersten drei Vertreter Österreichs in den internationalen Bewerben der Saison 2022/23. Zudem wird in den Europa-League-Playoffs der vierte Teilnehmer Österreichs an der Conference-League-Qualifikation bestimmt. Der fünfte Teilnehmer ist der ÖFB-Cup-Sieger. Die zweithöchste Spielklasse ist die 2. Liga, die 2021/22 zum 47. Mal ausgetragen wird. In dieser Spielzeit wurde ligenübergreifend eingeführt, dass bei Punktegleichstand das direkte Duell herangezogen wird, anstatt wie zuvor die Tordifferenz.

Erste Leistungsstufe – Bundesliga 

Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im österreichischen Fußball. Diese wird in der Saison 2021/22 zum 48. Mal ausgetragen und ermittelt den 110. österreichischen Fußballmeister. Als Hauptsponsor tritt erstmals der Sportwetten-Anbieter Admiral auf.

Der TV-Anbieter Sky Deutschland GmbH hat die Rechte, alle Bundesligaspiele in voller Länge zu zeigen, die auf dem Kanal sky sport austria im Pay-TV ausgestrahlt werden. Der Sender zeigt alle Spiele in Konferenzschaltung und als Einzelspiele. Zudem werden vier Spiele sowie eine Highlight-Sendung im Free-TV gesendet.

Modus 
In der Saison 2021/22 treten zum vierten Mal nach der Saison 2018/19 zwölf Klubs in zunächst 22 Runden gegeneinander an. Jede Mannschaft spielt somit jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft. Danach kommen die besten sechs Mannschaften in die Meistergruppe und die restlichen sechs in die Qualifikationsgruppe. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert. Bei halben Punkten wird abgerundet. Sind zwei Klubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium das direkte Duell herangezogen, sofern damit keine Entscheidung herbeigeführt werden kann, die Tordifferenz. Sollte auch diese gleich sein, werden die weiteren drei bestehenden Entscheidungskriterien herangezogen.

Danach folgt noch für die Plätze 4 und 5 der Meistergruppe und für den Sieger der Qualifikationsgruppe ein Europa-League-Playoff, in dem der letzte Europacup-Startplatz ausgespielt wird. Der Letztplatzierte der höchsten Spielklasse muss in die 2. Liga absteigen.

Gelbe Karten sowie Sperren aus Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten werden vom Grund- in den Finaldurchgang mitgenommen. Zwischen dem Finaldurchgang und den Play-off-Spielen bleiben nur Sperren nach Gelb-Roten bzw. Roten Karten aufrecht. Die Sperren durch Gelbe Karten bzw. die Anzahl der Gelben Karten werden nach dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in den Play-off-Spielen sind keine Gelb-Sperren möglich. Das soll sicherstellen, dass die Klubs in den Play-off-Spielen mit den bestmöglichen Mannschaften antreten können.

Grunddurchgang

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meistergruppe

Tabelle

Tabellenführer

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Qualifikationsgruppe

Tabellenführer/-letzter

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Europacup-Play-off 
Im Europacup-Play-off wird der letzte Europa-Conference-League-Startplatz vergeben. Zunächst trifft der Sieger und der Zweitplatzierte der Qualifikationsgruppe aufeinander. Der Sieger dieser Partie spielt in einem Hin- und Rückspiel gegen den Fünftplatzierten der Meistergruppe. Der Sieger aus diesem Spiel startet dann in der 2. Qualifikationsrunde (Platzierungsweg) der UEFA Europa Conference League 2022/23.

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Spielerstatistiken

Torschützenliste

Torvorlagenliste

Spiele ohne Gegentor

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Zweite Leistungsstufe – 2. Liga 

Die 2. Liga ist die zweithöchste Spielklasse im österreichischen Profifußball und wurde in der Saison 2021/22 zum 47. Mal ausgetragen. Auch die 2. Liga wurde ab dieser Saison von Admiral gesponsert. Niederösterreich, Oberösterreich, die Steiermark und Wien stellten je drei Mannschaften, Vorarlberg zwei, Salzburg und Tirol jeweils eine. Aus dem Burgenland und Kärnten nahm keine Mannschaft am Spielbetrieb teil.

Modus 
In der Saison 2021/22 traten 16 Mannschaften an. Jede Mannschaft spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jede andere Mannschaft.

Der Meister der Liga stieg in die Bundesliga auf. Die Mannschaften auf den Rängen 14, 15 und 16 hätten in die jeweilige Regionalliga absteigen sollen. Da allerdings aus dem Westen kein Verein für eine Zulassung für die 2. Liga ansuchte, wurde die Anzahl der Absteiger auf zwei reduziert. Aufgrund einer nicht erteilten Zweitligalizenz handelte es sich dabei neben dem 15. auch um das Team auf Platz 9.

Tabelle 
Der FC Liefering, der FC Juniors OÖ, der SK Rapid Wien II und die Young Violets Austria Wien wären als Zweitmannschaften bzw. Farmteams von Bundesligisten auch bei einem Gewinn der Meisterschaft nicht aufstiegsberechtigt gewesen.

Tabellenverlauf

Tabellenführer/-letzter

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Spielstätten 
Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Mannschaftskader

Trainerwechsel

Dritte Leistungsstufe – Regionalliga

Modus 
Die Regionalligen Ost und Mitte bilden im österreichischen Fußball die dritte Leistungsstufe. Die Regionalliga Ost wird von den Vereinen des Wiener, Niederösterreichischen und Burgenländischen Fußballverbands gebildet. Die Regionalliga Mitte setzt sich aus Vereinen des Oberösterreichischen, Kärntner und Steirischen Fußballverbands zusammen. Nach der Saison 2018/19 wurde die Regionalliga West abgeschafft, ab der Saison 2019/20 bilden jeweils die beiden besten Vereine des Salzburger, Tiroler und Vorarlberger Fußballverbands im Frühjahr eine Regionalliga West und spielen dort um den Aufstieg in die 2. Liga.

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West 
In der Regionalliga West suchte kein Klub um eine Zweitligazulassung an, somit kann es keinen Aufsteiger aus dem Westen geben.

Weblinks 
 Österreichische Bundesliga: Offizieller Internetauftritt
 2. Liga: Offizieller Internetauftritt
 oefb.at

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 2021/22
2021/22